Да́ррен Мо́лдинг (; ) — канадский кёрлингист и тренер по кёрлингу.
Чемпион Канады.

Играет на позиции третьего.

Достижения 
 : золото (), серебро (, , ).
 Кубок Канады по кёрлингу: бронза (2019)
 : золото ().
 : серебро ().

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Результаты как тренера национальных сборных

Частная жизнь 
Работает айсмейкером (, специалист по подготовке ледовой площадки для кёрлинга) в кёрлинг-клубе Lethbridge Curling Club (Летбридж), начал заниматься этой работой в возрасте 14 лет.

Женат, жена Анна-Мари Молдинг (), она тоже играет в кёрлинг, Даррен и Анна-Мари в одной команде выиграли . В этой же команде играла и сестра Даррена, Хизер Дженсен ().

Комментарии

Примечания

Ссылки 
 Team Brendan Bottcher | Grand Slam of Curling

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Канады
Чемпионы Канады по кёрлингу
Тренеры по кёрлингу Канады
Айсмейкеры